Chemismus steht für:

 Stoffwechsel, die Gesamtheit der chemischen Vorgänge bei Stoffumwandlungen, unter Einschluss der Vorgänge in Tier- und Pflanzenkörpern
 chemische Struktur
 Summenformel, die Zusammensetzung